Jean-Pierre Houdin - um arquiteto francês
Jean Eugène Robert-Houdin - um ilusionista

Desambiguação